Nathalie de Bourtzoff (c.1850-c.1930) - Belgisch-Russische kunstschilderes
 Sophie de Bourtzoff (1854-c.1925) - Belgisch-Russische kunstschilderes